Соревнование по спортивной гимнастике на II летних Олимпийских играх прошло 29 и 30 июня. В нём участвовало 135 спортсменов, представляющих 8 стран. Всего был разыгран лишь один комплект медалей в многоборье.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование 

Спортсмены соревновались в таких состязаниях на брусьях, перекладине, кольцах, коне, в опорном прыжке, в вольных упражнениях, а также в прыжке в длину, комбинированном прыжке в длину и высоту, прыжке с шестом, лазании по канату и поднятие веса в 50 кг.

Страны 

Всего приняло участие 135 спортсменов из 8 стран:
В скобках указано количество спортсменов
  (2)
  (1)
  (4)
  (2)
  (14)
  (1)
  (108)
  (3)

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1900
Международные соревнования по гимнастике во Франции